Cieki w Polsce
 Głębocka Struga – struga, dopływ Brdy
 Głębocka Struga – potok, dopływ Miłkówki

Przypisy